Tifernum est le nom de plusieurs villes d'Italie dans l'Antiquité :
 
Tifernum Metaurense, aujourd'hui Sant'Angelo in Vado, chez les Senones, sur le Métaure ;
Tifernum Samniticum, célèbre par trois victoires des Romains sur les Samnites en -305, -297 et -295 
Tifernum Tiberinum, aujourd'hui Città di Castello, sur le Tibre.